Краснохвостый тритон () — вид амфибий из рода крокодиловых тритонов () отряда хвостатых земноводных.

Описание 
Достаточно крупная амфибия — общая длина от 15 до 21 см. Голова имеет овальную форму с чётко выраженными боковыми костными гребнями. Морда закруглена. На туловище выдаются центральный спинной и дорсолатеральные гребни. Пальцы ног лишены перепонок. Хвост сжат с боков, короче чем туловище.

Половой диморфизм выражен слабо. Клоака у самцов более длинная, чем у самок, у которых она имеет округлую форму.

Наиболее замечательная у представителей данного вида окраска — тогда как базовый цвет чёрный, гребни и хвост ярко-оранжевые. Оранжевые пятна так же имеются на голове, этот же цвет имеют пальцы.

Ареал 
Данный вид встречается на западе провинции Гуйчжоу и на северо-востоке провинции Юньнань.

Образ жизни 
Животные обитают в водоёмах (небольшие пруды, медленно текущие протоки), находящихся в горных районах на высоте от 1800 до 2300 метров над уровнем моря. Часто встречаются на участках, прилегающих к этим водоёмам.

Примечания

Ссылки 
 Tylototriton kweichowensis on Living Underworld.org (англ.)
 Tylototriton kweichowensis on Salamanders of the Old World (англ.)
 Tylototriton kweichowensis on caudata.org (англ.)
 Tylototriton kweichowensis on AmphibiaWeb (англ.)

Настоящие саламандры
Животные, описанные в 1932 году
Земноводные Азии
Эндемики Китая